Mitterndorf  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden in Österreich:
 Mitterndorf an der Fischa, Gemeinde in Niederösterreich
 Bad Mitterndorf, Gemeinde (Katastralgemeinde Mitterndorf) in der Steiermark

Ortsteile:

in Bayern:
 Mitterndorf (Dachau), Ortsteil der Stadt Dachau, Landkreis Dachau, Bayern
 Mitterndorf (Gstadt am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Gstadt am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mitterndorf (Winzer), Ortsteil der Gemeinde Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern

in Österreich:
 Mitterndorf (Gemeinde Bergland), Dorf in der Gemeinde Bergland, Niederösterreich
 Mitterndorf (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Oberösterreich
 Mitterndorf (Gemeinde Maria Laach), Katastralgemeinde am Jauerling in Niederösterreich
 Mitterndorf (Gemeinde Markersdorf-Haindorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Mitterndorf (Gemeinde Martinsberg), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Mitterndorf (Gemeinde Michelhausen), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Mitterndorf (Gemeinde Nöchling), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Mitterndorf (Gemeinde Diersbach), Ortschaft in der Gemeinde Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Mitterndorf (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft der Gemeinde Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Mitterndorf (Gemeinde Pettenbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Mitterndorf (Gemeinde Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Mitterndorf (Gemeinde Traunkirchen), Ortsteil von Traunkirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Mitterndorf (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ortschaft von Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mitterndorf (Kufstein), Stadtteil von Kufstein, Tirol

Sonstiges:
 Flüchtlingslager Mitterndorf, ein Flüchtlingslager Österreich-Ungarns während des Ersten Weltkriegs

Siehe auch:
 Mittendorf
 Mitterdorf
 Mitterndorfer